Pirata – rodzaj pająków z rodziny pogońcowatych
 Pirata (wł. Partido Pirata) – hiszpańska partia polityczna
 PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Atlantic) – system boi obserwacyjnych na tropikalnym Atlantyku